Gewitter im Mai – romanzo di Ludwig Ganghofer
 Gewitter im Mai – film del 1919 diretto da Ludwig Beck
 Gewitter im Mai – film del 1938 diretto da Hans Deppe
 Gewitter im Mai – film per la televisione del 1987 diretto da Xaver Schwarzenberger